Борис Миливојевић (Београд, 26. новембар 1971) српски је глумац.

Позајмио је глас Мачку у чизмама у синхронизацији филма Шрек срећан заувек (последње поглавље) 2010. године.

Такође је био учесник прве сезоне музичког шоуа „Твоје лице звучи познато“. Водитељ је квиза „Златни круг“.

Његови родитељи су Радиша и Бојана Миливојевић.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1983. || Маховина на асфалту || Љуба
|-
| 1983. || Иди ми, дођи ми || Миша Павловић
|-
| 1986. || Смешне и друге приче || Бранко као младић 
|-
| 1986. || Разговори стари || 
|-
| 1986. || 16 пута Бојан || Бојан
|-
| 1987. || Соба 405 (серија) || Боца
|-
| 1987. || Waitapu || Зоран Море
|-
| 1988. || Заборављени || Тунги
|-
| 1988. || Вук Караџић || Сава Караџић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990. || Заборављени || Тунги
|-
| 1992. || Црни бомбардер || ди-џеј Брзи
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Млади Алекса Шантић
|-
| 1995. || Пакет аранжман || Марко
|-
| 1996. || До коске || Вук
|-
| 1996. || Лепа села лепо горе || Млади Муслиман
|-
| 1997. || Љубав, женидба и удадба || Младожења Лазар
|-
| 1997. || Горе доле || Лопов у колима
|-
| 1998. || Раскршће ||
|-
| 1999. || Небеска удица || Болид
|-
| 1999. || Нож || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2000. || Земља истине, љубави и слободе || Борис
|-
| 2001. || Муње! || Маре
|-
| 2001. || Наташа || Јездимир Васиљевић - Џени
|-
| 2002. || Лисице || Андреј
|-
| 2003. || Казнени простор 2 || психијатар молер 1
|-
| 2003. || Црни Груја || Боле
|-
| 2004. || Кад порастем бићу Кенгур || Шоми
|-
| 2004. || Сиви камион црвене боје || Грбави
|-
| 2004. || Јесен стиже, дуњо моја || Циганин
|-
| 2004. || Црни Груја 2 || Боле
|-
| 2005. || Балкански рулет || Марио
|-
| 2005. || Југ југоисток || 
|-
| 2006. || Седам и по || Конда
|-
| 2006. || Ми нисмо анђели 3: Рокенрол узвраћа ударац || Бели
|-
| 2007. || Црни Груја и камен мудрости || Боле
|-
| 2007. || Несрећа увек има тенденцију да се повећава || 
|-
| 2007. || Позориште у кући || Поштар
|-
| 2007. || Аги и Ема || Учитељ
|-
| 2007. || Миле против транзиције || Столе
|-
| 2007. || Четврти човек || мафијаш
|-
| 2008. || Бледи месец || Цицмил
|-
| 2008. || Читуља за Ескобара || Деки
|-
| 2008. || Свети Георгије убива аждаху || Рајко Певац
|-
| 2009. || Последња аудијенција || Краљ Милан Обреновић
|-
| 2009. || Друг Црни у НОБ-у || Брале Калабић
|-
| 2009. || Свети Георгије убива аждаху || Рајко Певац
|-
| 2009. || Технотајз: Едит и ја || Јован Бу (глас)
|-
| 2009. || Јесен стиже дуњо моја || Цицмил
|-
| 2009. || Кад на врби роди грожђе || Шилер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Мирис кише на Балкану || Фризер Љуштина
|-
| 2012. || Артиљеро || Цакани
|-
| 2013. || Монтевидео бог те видео || Дангубић
|-
| 2013. || Жене са Дедиња || Боги
|-
| 2014. || Споменик Мајклу Џексону || Марко
|-
| 2014. || Једнаки ||
|-
| 2015. || Четири руже || Бели 
|-
| 2017–2019. || Пси лају, ветар носи || Развигор
|-
| 2018. || Патуљци са насловних страна || Зоран
|-
| 2018. || Шифра Деспот || Ћира
|-
| 2019. || Жигосани у рекету || Драгашев адвокат
|-
| 2019. || Ујка нови хоризонти || Столе
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020. || Викенд са ћалетом||Бамбус
|-
| 2020. || Мочвара||бармен Горан
|-
| 2021. || Камионџије д. о. о. || Мића
|-
| 2021. || Дођи јуче || Алекс Ајковић
|-
| 2021. || Колегинице || Љубиша
|-
| 2021. || Није лоше бити човек || 
|-
| 2021. || Адвокадо ||
|-
| 2021–2022. || У загрљају Црне руке || Доброта Пунишић
|-
| 2022. || Бунар (ТВ серија) || 
|-
| 2022. || Траг дивљачи || Боле фотос
|-
| 2023. || Сахрана, бижутерија и по који капут || Драган
|-
| 2023. || Муње опет || Маре
|-
|}

Улоге у синхронизацијама

Спољашње везе 
 
 Борис Миливојевић: Морао сам да побегнем на село („Блиц“, 1. октобар 2012)

Рођени 1971.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски водитељи
Водитељи из Београда
Српски телевизијски водитељи
Српски гласовни глумци
Добитници Гран при награде Наиса
Добитници награде Зоран Радмиловић